Крауч (Crouch) — английская фамилия.

  (род. 1944) — английский социолог и политолог.
 Крауч, Питер (род. 1981) — английский футболист. Выступает за английский «Сток Сити» и сборную Англии.
 Крауч, Пол (1934—2013) — американский телеевангелист.
 Крауч, Роджер Кит (род. 1940) — американский астронавт.
 Крауч, Эмма Элизабет (1835 или 1842—1886) — английская куртизанка, мемуаристка; известна под псевдонимом Кора Перл ().
 Барти Крауч Старший — персонаж вымышленного мира о Гарри Поттере